Tasov est un toponyme qui peut désigner :

Tasov, une commune du district de Hodonín, dans la région Moravie-du-Sud ;
 Tasov, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina.

Voir aussi 
 Tašov

Homonymie de localités en  Tchéquie